Abdulrahman ist der Familienname folgender Personen:
 Eissa Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 
 Ibrahim Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Khaled Abdulrahman (* 1988), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Mahmood Abdulrahman (* 1984), bahrainischer Fußballspieler
 Mohamed Abdulrahman (* 1989), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Omar Abdulrahman (* 1991), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

Siehe auch:
 Abdul Rahman